Příjmení Lukášek, přechýleně Lukášková, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Alois Lukášek (1911–1984) – český akademický malíř
 Arnošt Lukášek (* 1941) – český fotbalista a trenér
 Josef Lukášek (* 1952) – český literát a politik (KSČM)
Podobná příjmení
 Lucas
 Lukáš

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení